Schmüser ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schmüser (1895–1983), deutscher KPD-Politiker
 Peter Schmüser (* 1939), deutscher Physiker